Антонини () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Антонини, Бернардо (1932—2002) — католический священник, апостольский протонотарий, видный деятель Католической Церкви в России, преподаватель, богослов.
 Антонини, Лука (род. 1982) — итальянский футболист, защитник клуба «Асколи».
 Антонини, Орландо (род. 1944) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Антонини, Пьер (XX век) — французский астроном и первооткрыватель астероидов,